Pastor Antônio Mesquita (Catanduva, 24 de novembro de 1955) é um ministro do Evangelho, jornalista, escritor e graduado em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembléias de Deus (Pindamonhangaba).

Após terminar o seminário (1977) pastoreou várias igrejas na região de Catanduva, Marília (onde coordenou e ministrou aulas na primeira extensão da Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima-Belenzinho-SP) e Jales. Nestas regiões trabalhou e aprendeu com os pastores José Dutra de Moraes, Joel Valadares e Florentino Zacarias.

Trabalhou em rádio, tevê e jornais como Diário da Região (um dos cinco maiores do interior de São Paulo), em São José do Rio Preto e nas sucursais de Votuporanga e Catanduva. Começou no O Regional em 1972, um dos primeiros jornais de SP a adotar o sistema ofsete), na Tevê Morada do Sol (Araraquara) e Folha de S.Paulo (São José do Rio Preto).

Em 1997 mudou-se para o Rio de Janeiro ao ser contratado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), onde atuou como gerente do Departamento de Jornalismo e repórter do Programa de tevê Movimento Pentecostal. Foi vice-líder da Assembleia de Deus do Fonseca, Niterói; vice-presidente da PAS – Patriarca Assistência Social; presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB; diretor de Comunicação da Assembleia de Deus Missões em Campo Grande (MS) e gestor-executivo da Comadems - Convenção dos Ministros das ADs no Estado do Mato Grosso do Sul.

Obras
 Eles Fazem o Dia-a-dia da Cidade - Catanduva 70 anos;
 Tira-dúvidas da Língua Portuguesa (CPAD);
 Ilustrações para Enriquecer suas Mensagens (CPAD);
 Pontos Difíceis de Entender (CPAD);
 Fronteira Final (CPAD);
 Manual da Nova Ortografia (CPAD).
O Mundo das Palavras (Editora Neteser).

Ligações externas
Blog Fronteira Final
Casa Publicadora das Assembleias de Deus

Pastores de São Paulo
Membros da Assembleia de Deus
Naturais de Catanduva